Hyövynniemi är en udde i Finland. Den ligger i Heinävesi i landskapet Södra Savolax, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Hyövynniemi. Runt Hyövynniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Heinävesi,  km väster om Hyövynniemi. I omgivningarna runt Hyövynniemi växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Södra Savolax
Heinävesi